Ellicott ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Ellicott (1754–1820), US-amerikanischer Geodät und Stadtplaner
 Benjamin Ellicott (1765–1827), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Elizabeth King Ellicott (1858–1914), US-amerikanische Suffragistin und Philanthropin
 John Ellicott (1706–1772), englischer Uhrmacher und Erfinder, siehe Kompensation (Uhr) #Rostpendel 
 Joseph Ellicott (1760–1826), US-amerikanischer Geodät, Stadtplaner, Immobilienkaufmann und Jurist
 William Ellicott (1856–1933), britischer Sportschütze

Himmelskörper:
 (2196) Ellicott, Asteroid des Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ellicott (Colorado)
 Ellicott (Kalifornien)
 Ellicott (New York)
 Ellicott City (Maryland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Ellicott City Historic District, in Ellicott City, Maryland, ID-Nr. 78001467
 Ellicott City Station, in Ellicott City, Maryland, ID-Nr. 68000025
 Ellicott Rock, in Walhalla, South Carolina, ID-Nr. 73001722
 Ellicott Stone, in Bucks, Alabama, ID-Nr. 73000359
 Andrew Ellicott House, in Lancaster, Pennsylvania, ID-Nr. 72001128
 Ellicott’s Mills Historic District, in Oella, Maryland, ID-Nr. 76000980